Појам 

 жупаније у саставу средњовековне Бановине Славоније (Загребачка, Крижевачка, Вараждинска)
 жупаније у саставу нововековне Краљевине Славоније (Пожешка, Вировитичка, Сремска)
 жупаније у славонском делу Краљевине Хрватске и Славоније (Пожешка, Вировитичка, Сремска)
 жупаније у славонском делу савремене Републике Хрватске (Пожешко-славонска, Бродско-посавска, Вуковарско-сремска, Осјечко-барањска, Вировитичко-подравска)

Види још
 Славонија (вишезначна одредница)
 Хрватске жупаније
 Мађарске жупаније
 Жупанија